Tarrytown puede referirse a:
 Tarrytown (Nueva York), villa en el condado de Westchester, estado estadounidense de Nueva York; o
 Tarrytown (Georgia), ciudad en el condado de Montgomery, estado estadounidense de Georgia.